Cuajinicuil kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cuajinicuil, El Barrio de la Soledad, ort, Oaxaca, 
 Cuajinicuil, Santo Domingo Teojomulco, ort, Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar